

Красна Зорька — село, Бариський район, Ульяновська область
 Красна Зорька — присілок, Кочкуровський район, Мордовія

Красна Зорька — село, Сімферопольський район, АР Крим